Улача — село в Акшинском районе Забайкальского края России. Административный центр сельского поселения «Улачинское».

География 
Село находится в северной части района, в пределах Среднеононской впадины, на правом берегу реки Улачи, вблизи места впадения её в Онон, на расстоянии примерно 11 километров (по прямой) к северу от села Акши. Абсолютная высота — 724 метра над уровнем моря.

Климат
Климат характеризуется как резко континентальный с продолжительной холодной зимой и сравнительно тёплым летом. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет −22,7 °C; средняя температура самого тёплого месяца (июля) — 38 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 350—410 мм. Большая часть осадков (до 85 %) выпадает в течение тёплого сезона. Продолжительность безморозного периода составляет от 85 до 100 дней в году.
Часовой пояс

История 
Основано в 1898 году.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 50,4 %, женщины — соответственно 49,6 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 98 %.

Инфраструктура 
В селе функционируют средняя общеобразовательная школа, детский сад, дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из восьми улиц.

Примечания 

Населённые пункты Акшинского района